Pukenui ist der Name folgender geographischer Orte:
 Pukenui (Insel), der maorische Name der neuseeländischen Insel Anchor Island
 Pukenui (Neuseeland), eine Siedlung im Far North Distrikt in Neuseeland